Australian Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce między 8-11 stycznia na kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2014
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn